Калугін — російське прізвище, що походить від назви міста Калуга.

 Калугін Володимир Дмитрович ( 1939) — український хімік, доктор хімічних наук, професор, винахідник.
 Калугін Костянтин Костянтинович (1910 — ?) — український графік.
 Калугін Михайло Петрович ( 1994) — український футболіст.
 Калугін Олег Данилович ( 1934) — генерал-майор КДБ, громадський і політичний діяч заключного періоду перебудови у СРСР.

Див. також 
 Калугіно
 Калуга

Російські прізвища